Алдама 1. Сексион има више значења:

 Алдама 1. Сексион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алдама 1. Сексион (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику